Run for Cover (canção)
 Run for Cover (filme)

Desambiguação